Le muguet bleu est le nom parfois donné, notamment en Picardie, à la jacinthe des bois ou à la scille d'Espagne.
 Le muguet bleu est aussi le nom vernaculaire de Vitex negundo, de la famille des Lamiaceae.

Flore (nom vernaculaire)
Nom de plante ambigu